Ekaterina Dmitrievna Golicyna (1720-1761) – nobildonna russa.
 Natal'ja Petrovna Golicyna (1741-1837) – nobildonna russa.
 Ekaterina Vladimirovna Golicyna (1770-1854) – nobildonna russa.
 Sof'ja Vladimirovna Golicyna (1775-1845) – nobildonna russa.

Pagine correlate 

Golicyn